

Musique
 Le sanctus est un hymne grégorien.
 Sanctus (1970) est une œuvre de musique sacrée pour piano, orgue, composée par Marian Marciak avec la voix de Danièle Licari.
 Sanctus Ignis (2001) est le premier album studio du groupe de métal progressif français Adagio.
 Attera Totus Sanctus (2005) est le quatrième album studio du groupe de Black Metal suédois Dark Funeral.
 Tinnitus Sanctus (2008) est le neuvième album studio d'Edguy.

Prénom
 Sanctus († v. 524) , évêque de Tarentaise
 Sanctus d'Arevalo (1404-1470), évêque d'Oviedo.

Animal
 Todirhamphus sanctus, le Martin-chasseur sacré, est une espèce d'oiseau de la famille des Alcedinidae.